Оскар Адриан Рохас Кастильон (; 2 августа 1981, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник, выступал за сборную Мексики.

Клубная карьера 
Рохас — воспитанник столичной «Америки». 13 октября 2001 года в матче против «Селаи» он дебютировал в мексиканской Примере. Несмотря на роль резервиста в 2002 году Оскар стал чемпионом страны. В том же году для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в «Сан-Луис». 4 августа 2002 года в матче против «Керетаро» Рохас забил свой первый гол в чемпионате Мексики. В 2004 году он вернулся в «Америку». В 2005 году Оскар во второй раз стал чемпионом страны, а через год выиграл Кубок чемпионов КОНКАКАФ. В 2012 году он на правах аренды перешёл в «Пачуку». 23 июля в матче против «Атланте» Рохас дебютировал за новую команду.

Летом 2013 года Оскар перешёл в «Пуэблу». 21 июля в матче против УНАМ Пумас он дебютировал за новый клуб. В 2015 году Рохас помог команде завоевать Кубок Мексики.

Международная карьера 
8 сентября 2005 года в отборочном матче чемпионата мира 2006 против сборной Панамы Рохас дебютировал за сборную Мексики. 11 июня 2009 года в поединке квалификации чемпионата мира 2010 против сборной Тринидада и Тобаго Оскар забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Мексики

Достижения 

Командные

 «Америка»
  Чемпионат Мексики по футболу — Верано 2002
  Чемпионат Мексики по футболу — Клаусура 2005
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 2006

 «Пуэбла»
 Обладатель Кубка Мексики — 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 Football Database Provides Stats and Profile for Oscar Rojas

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Америка» Мехико
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Сан-Луис»